Frankl ist ein Familienname. Zur Herkunft und Bedeutung siehe Franke.

Namensträger 

 Claus J. Frankl (* 1962), deutscher Regisseur und Schauspieler
 Felix Frankl (1905–1961), österreichisch-sowjetischer Mathematiker, Physiker und Hochschullehrer
 Franz Frankl (1881–1940), deutscher Landschaftsmaler
 George Frankl (1921–2004), österreichischer Psychoanalytiker und Autor
 Gerhart Frankl (1901–1965), österreichischer Maler
 Gunnel Frankl (* 1926), schwedische Folksängerin, Sammlerin und Herausgeberin jiddischer Lieder, siehe Hai & Topsy
 Heinrich Frankl (1920–2016), schwedischer Folksänger, Sammler und Herausgeber jiddischer Lieder, siehe Hai & Topsy
 Jan Frankl (* 1987), österreichischer Regisseur, Produzent, Drehbuchautor und Fotograf
 Karl-Heinz Frankl (1938–2019), österreichischer Kirchenhistoriker
 Lothar von Frankl-Hochwart (1862–1914), österreichischer Neurologe
 Ludwig August Frankl von Hochwart (1810–1894), Arzt, Journalist, Schriftsteller und Dichter
 Max Frankl (* 1982), deutscher Jazzmusiker
 Michal Frankl (* 1974), tschechischer Historiker
 Oskar Frankl (1873–1938), österreichischer Gynäkologe und Hochschullehrer
 Paul Frankl (1878–1962), deutscher Kunsthistoriker
 Paul Theodore Frankl (1886–1958), österreichisch-amerikanischer Architekt, Innenarchitekt, Möbeldesigner, Autor und Galerist
 Peter Frankl (* 1935), britischer Pianist
 Péter Frankl (* 1953), ungarischer Mathematiker
 Silke Frankl (* 1970), deutsche Tennisspielerin
 Viktor Frankl (1905–1997), österreichischer Neurologe und Psychiater
 Viktor Frankl-Maus (* 1993), deutscher Basketballspieler
 Wilhelm Frankl (1893–1917), deutscher Jagdflieger

Siehe auch 
 Francl
 Frankel
 Fränkl

Familienname
Deutscher Personenname